Spannereule steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Bogenlinien-Spannereule
 Dunkelbraune Spannereule
 Felsflur-Spannereule
 Graue Flechten-Spannereule
 Sumpfgras-Spannereule
 Palpen-Spannereule
 Steppenheiden-Spannereule
 Syrmische Spannereule
 Weiden-Spannereule